

Sigle, abréviation ou code

Sigle 

ABA est le sigle ou l'acronyme de :
 ABA routing transit number ;
 acide abscissique, une hormone végétale, selon la liste des acides ;
 Anorexiques Boulimiques Anonymes ;
 Asahi Broadcasting Aomori ;
 les associations américaines :
 American Bankers Association,
 American Bar Association,
 American Basketball Association,
 American Basketball Association 2000,
 American Birding Association,
 American Booksellers Association ;
 Australian Broadcasting Authority ;
 Austrian Business Agency, l'agence de la République d'Autriche en faveur de l'implantation des entreprises sur son territoire ;
 Applied Behavioral Analysis ou Analyse du Comportement appliquée
 Associació de Bancs Andorrans, association de Andorra.

Code 
 aba est le code ISO 639-3 qui désigne la langue abé.
 ABA est le code d' ;

Sciences et techniques

Biologie 
 L'Aba (Gymnarchus niloticus) est un poisson-couteau africain.

Sciences humaines et sociales

Ethnologie 
 Les  sont un peuple d'Asie centrale, appartenant aux Chors.

Patronyme 

 Aba, un personnage de l'Égypte ancienne ;
 Amadé Aba, un oligarque hongrois du royaume de Hongrie ;
 Nourredine Aba (né en 1921), un poète, dramaturge et conteur algérien ;
 Samuel Aba de Hongrie (vers 990 ou 1009 - 1044), un roi de Hongrie.

Toponyme

Localités 
 Aba, une ancienne cité supposée de Carie en Anatolie ;
 Aba, une localité de la République démocratique du Congo, située dans la province Orientale ;
 Aba, une ville de Hongrie ;
 Aba, une ville du Nigeria ;
 Aba, une ville de Chine, située dans le Xian d'Aba ;

Cours d'eau 
 l'Aba, un cours d'eau du Nigeria, affluent de l'Imo ;
 l', un cours d'eau de Russie, affluent du Tom.

Voir aussi 
 A-B-A, la forme de musique ternaire